Села:
 П'ятигори — Київська область, Тетіївський район
 П'ятигори — Рівненська область, Рівненський район